La tumeur carcinoïde est une tumeur de différenciation neuroendocrine, entraînant la sécrétion d'hormones de type sérotonine, responsable d'un syndrome carcinoïde.

Localisation 

Tumeur carcinoïde digestive
Tumeur carcinoïde pulmonaire

Tumeur